The Butcher Boy est le titre de plusieurs œuvres :
 The Butcher Boy (Fatty boucher), court métrage de Roscoe Arbuckle (1917)
 The Butcher Boy, film d'animation (1932)
 The Butcher Boy, film de Neil Jordan (1997)
 , roman de Patrick McCabe (1992)

Voir aussi